O carapicu (Eucinostomus californiensis) é uma espécie marinha de peixe que possui o corpo revestido por escamas cicloides. Também é conhecido pelo nome popular de acarapicu.

Gerreidae